DSL má více významů:

 Digital Subscriber Line
 Damn Small Linux
 Domain-specific language – česky Doménově specifický jazyk